Reinholdshain kan åsyfta:

 Reinholdshain, Dippoldiswalde – en Ortsteil i staden Dippoldiswalde i Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge i det tyska förbundslandet Sachsen
 Reinholdshain, Glauchau – en Ortsteil i staden Glauchau i Landkreis Zwickau i det tyska förbundslandet Sachsen